Самоотвод:

 Самоотвод — самостоятельный отвод (устранение от какого-либо дела). 
 «Самоотвод» — песня 1988 года русского рок-музыканта Егора Летова.